Батальон имени Георгия Димитрова (, , ) — балканский пехотный батальон, участвовавший в составе Интербригад в Гражданской войне в Испании.

Состоял из 800 человек, среди которых насчитывалось 400 болгар, 160 греков, 25 югославов и 215 представителей других национальностей. Греческие добровольцы вступили в батальон уже сформированной отдельной ротой (Греческая рота им. Ригаса Фереоса).Часть XV интербригады наравне с Британским и Американским батальонами. Назван в честь болгарского революционера Георги Димитрова.

История 
Создан в конце 1936 года. 31 января 1937 включён в состав XV интербригады, боевое крещение принял в битве на Хараме (оборонял правый фланг республиканских войск). В ходе битвы батальон, как и вся бригада, понёс огромные потери, в бою был убит его первый командир Иван Паунов-Гребенаров. 28 сентября 1937 был переведён в Резервную группу 45-й Интернациональной пехотной дивизии, где был пополнен добровольцами. 21 февраля 1938 переведён в состав 129-й интербригады, в которой сражались представители стран Центральной Европы. Расформирован 5 октября 1938, его последним командиром был Йозеф Павел.

Бойцы батальона 
Наиболее известны следующие бойцы:

 Иван Паунов-Гребенаров
 Божо «Марьян» Билич
 Велько Влахович
 Ратко Вуйович
 Йоже Грегорчич
 Пеко Дапчевич
 Алекса Демниевски
 Илия Энгел
 Яннис Пантелиас, командир греческой роты, погиб 26 августа 1937 года при Бельсите

 Продан «Булгар» Табаков
 Йозеф Павел
 Мирко Ковачевич
 Франц «Стане» Розман
 Иван Рукавина
 Иван Турк
 Миленко Цвиткович
 Иосип Чубрич
 Димитрис Перрос, комиссар греческой роты, погиб 26 августа 1937 года при Бельсите

Примечания

Литература 
 Народни хероји Југославије. «Младост», Београд 1975. година.
 Hugh Thomas, The Spanish Civil War, 4th Rev. Ed. 2001.
 Antony Beevor, The Battle for Spain, 2006.
 Петър Драголюбов. Генерал-майор Цвятко Радойнов. С., 1961.
 Димитър Сирков. В защита на Испанската република (1936—1939). С., 1967.
 Бранко Джорджевич. Славяно-балкански интернационален батальон «Г. Димитров» в защита на Испанската република. — Известия на Института за история на БКП, 28, 1972, 271—286.
 Тодор Добриянов. Положениет на бълг. интербригадисти във Франция и отношението на бълг. правителство към репатрирането им. Документи. — Известия на държавните архиви, 17, 1969, 168—221.
 Левал, Гастон. Събитието на века. Анархистка Испания 1936—1939. Прев. [от исп.] Бистра Тошева. [с предг. от Стоян Ив. Цолов]. [С.], 1994.
 Драгомир Драганов. Франкизмът. История и политика. С., УИ, 1995.
 Венцислав Николов. Българи и испанци. Bulgaros y espanoles. С., 2005.
 Хосе Перес. История на Испания. Под общ. науч. ред. на Андрей Пантев. С., 2005.
 Евдокия Пенкова. Франция, Италия и Испания в живота и творчеството на българските поети и писатели от Освобождението до Втората световна война. С., 2005.
 1982 г. — Първан Тошев. Ние още живите. Спомени. -София. Военно издателство. 1982

Ссылки 
 Garibaldi Les Brigades Internationals — Batallons 

Военная история Болгарии
Военная история Сербии
Военная история Греции
Батальоны Интербригад
Воинские части и формирования, созданные в 1936 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1938 году
Объекты, названные в честь Георгия Димитрова